I-кадр (первая буква — заглавная латинская «i»; ):
 I-кадр (от  — досл. «внутренне-кодированный» кадр; также «ключевой» или «опорный» кадр) в технологиях сжатия видеоизображений — видеокадр, блоки изображения в котором сжаты независимо от других кадров (в отличие от P- и B-кадров, в которых блоки изображения сжаты с учётом соседних кадров).
 I-кадр (от  — «информационный кадр») в протоколе HDLC — блок данных (последовательность передаваемых бит), содержащий информацию, передаваемую пользователем (в отличие от S- и U-кадров, содержащих управляющие команды и служебную информацию).

См. также